

События 
 Витовт предпринял неудачный поход в Псковскую землю.
 Победа таборитов при Усти-над-Лабем.
 Начало строительства церкви Нотрдам в Кодбек-ан-Ко, пламенеющая готика.
 Султан Барсбей высадил на Кипре крупные силы, взял в плен кипрского короля. Кипр стал вассалом Египта.
 1426—1435 — император Китая Сюань-цзун.
 Май — письмо Нгуен Чая Фан Чжэну. Осень — вьетнамские войска вышли к столице. Император назначил Ван Туна главнокомандующим и послал его на юг с 50-тысячным подкреплением. Главные силы китайцев окружены в столице. Конец года — вьетнамцы окружили крепость Диеу-зиеу (на левом берегу Красной реки, напротив столицы), крепость Там-зианг (в области, где реки Да и Тхань впадают в реку Ло [Красную]).
 1426—1440 — вождь теночков Ицкоатль.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1426 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1426 году
 Никон Радонежский, ученик Сергия Радонежского из Троице-Сергиевой лавры. Канонизирован Русской церковью в 1547 году в лике преподобных.

См. также